Анджела Сарафян (, ; род. 30 июня 1983) — американская актриса армянского происхождения.

Ранние годы 
Родилась в Ереване, но в четырёхлетнем возрасте с родителями эмигрировала в США, где впоследствии занималась балетом, прежде чем стать актрисой.

Карьера 
В 2000 году дебютировала на телевидении в эпизоде сериала «Справедливая Эми». С тех пор она появилась с гостевыми ролями в «Баффи — истребительница вампиров», «Щит», «24 часа», «Менталист», «Мыслить как преступник», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Американская история ужасов». Второстепенная роль в сериале Fox «Хорошие парни» 2010 году. На большом экране - роли второго плана в фильмах «Каблуи» (2007), «Информаторы» (2008), «Любовные раны» (2009), «Старая добрая оргия» (2011), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012), «Роковая страсть» (2013) и «Паранойя» (2013). В качестве ведущей актрисы, она снялась в фильмах «Красивая жизнь» (2008) и «Невероятные приключения американца в Армении» (2012).

В 2014 году Сарафян получила одну из основных ролей в сериале HBO «Мир Дикого запада».

В 2016 году снялась в фильме про геноцид армян «Обещание», основанный на реальных событиях.

Сыграла роль Джоанны в фильме «Красивый, плохой, злой», вышедшем в 2019 году.

В 2019 году сыграла роль Тэйтум Фипс во 2-м сезоне сериала "Навстречу тьме" в эпизоде "Неприятная часть работы".

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Иммигрировавшие в США из СССР